

Persone
Arcangelo Tropea – religioso italiano
Domenica di Tropea – martire cristiana anatolica
Fernando Tropea – montatore italiano
Marco Tropea – traduttore, giornalista, scrittore, dirigente e autore televisivo italiano

Altro
Tropea – comune della provincia di Vibo Valentia, Italia
Tropea – lega metallica  
Marco Tropea Editore – casa editrice italiana